Perales – comune del Panama
 Perales – comune della Spagna
 Perales – fiume della  Spagna